Lucam ist der Familienname folgender Personen:

 Anna von Lucam (1840–1921), österreichische Sozialarbeiterin 
 Carl von Lucam (1826–1907), österreichischer Bankfachmann 
 Wilhelm von Lucam (1820–1900), österreichischer Bankfachmann